Референдумы в Швейцарии проходили 2 февраля, 24 мая и 6 декабря 1964 года. На февральский референдум был вынесен вопрос о полной налоговой амнистии. Предложение было отклонено избирателями. В мае референдум о профессиональном образовании был одобрен. Декабрьский референдум о продлении ценового контроля был также одобрен.

Результаты

Февраль: Налоговая амнистия

Май: Профессиональное образование

Декабрь: Контроль над ценами

Примечания 

Референдумы 1964 года
1964 год в Швейцарии
1964